Antonio Maestrelli – pallonista italiano
Francesco Maestrelli – tennista italiano
Tommaso Maestrelli – calciatore ed allenatore di calcio italiano